Disney eller Walt Disney kan syfta på:
 Disneyfilm – filmer från Walt Disney Company
 Disneyserier – tecknade serier som görs på licens från Walt Disney Company av staber med kreatörer runt om i världen
 Walt Disney's serier – flera svenska tidningar med Disneyserier

Företag
 Walt Disney Company – en amerikansk företagskoncern inom nöjesbranschen 1923–
 Walt Disney Productions – under åren 1929–1986 namnet på det nuvarande Walt Disney Company
 Walt Disney Pictures – amerikanskt filmbolag
Walt Disney Feature Animation – animationsstudio inom Walt Disney Pictures
Disneytoon Studios – animationsstudio inom Walt Disney Pictures
 Pixar Animation Studios –  ett amerikanskt företag och animationsstudio sedan 2006 ägt av Disney
Walt Disney Television – TV-produktionsbolag
Walt Disney Theatrical Productions – produktionsbolag för scenuppsättningar
Walt Disney Records – skivbolag
Radio Disney – radiokanal
Disney Toys – leksaksföretag
 Walt Disney Studios Motion Pictures – ett filmdistributionsbolag sedan 1953, namnet startade med Buena Vista fram till 2007

Personer
 Walt Disney (1901–1966), amerikansk animatör, filmproducent och entreprenör
 Roy O. Disney (1893–1971), bror till Walt Disney
 Roy E. Disney (1930–2009), son till Roy O. Disney, och mångårig ledare för Disneykoncernen
 Abigail Disney (född 1960), dotter till Roy E. Disney
 Bill Disney (1932–2009), amerikansk skridskoåkare
 Dorothy Cameron Disney (1903–1992), amerikansk författare
 Melissa Disney (född 1970), amerikansk röstskådespelare
 Ronald Henry Lambert Disney (född 1938), brittisk entomolog

Television
 Disney Channel – en TV-kanal som sänder barn- och familjeprogram i form av TV-serier, långfilmer och ibland även större shower 1983–
 Disney Channel Skandinavien – en TV-kanal som sänder barn- och familjeprogram som sände enbart tecknat 2003–
 Toon Disney – en systerkanal till Disney Channel som sände enbart tecknat i flera språkområden 1998–2010
 Playhouse Disney – en barnkanal, lanserad av The Walt Disney Company 1997–2011
 Disney Cinemagic – en filmkanal från The Walt Disney Company som sänder barn- och familjefilmer främst från sitt eget filmbibliotek 2006–
 Disney XD – en reklamfinansierad TV-kanal som ersatte sändningarna av Jetix och Toon Disney i Skandinavien 2009
 Jetix – en multinationell barnkanal som ägdes av Disney med sändningar 2003–2010
 Disney Junior - en TV-kanal från Disney 2011–
 Disney+ – en kommande internetbaserad betaltjänst för strömmande video från Walt Disney Company 2019–

Se även
 Lista över Disneys tecknade TV-serier